Archiloque est un poète lyrique grec du 
 Archiloque de Corcyre est un coureur grec du 
 Dans la mythologie grecque, Archiloque est un des chefs troyens dans la guerre de Troie.